José Luis Martínez peut désigner :
  (1918-2007), un écrivain, un diplomate et un académicien mexicain ;
 José Luis Martínez (1935-2017), joueur de basket-ball espagnol ;
 José Luis Martínez (1970-2005), un athlète espagnol spécialiste du lancer du poids ;
  (né en 1979), un cycliste espagnol.

Voir aussi